Poniższa tabela przedstawia 10 najdłuższych rzek w Wielkiej Brytanii.

Rzeki w Wielkiej Brytanii
Listy rzek